Selena Piek (* 30. September 1991 in Blaricum) ist eine niederländische Badmintonspielerin.

Karriere
Selena Piek wurde 2010 Junioren-Europameisterin im Mixed. 2010 siegte sie bei den Czech International, Slovak International, Italian International und den Hungarian International. 2011 nahm sie an den Badmintonweltmeisterschaften teil.

Sportliche Erfolge

Weblinks
Homepage

Badmintonspieler (Niederlande)
Olympiateilnehmer (Niederlande)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Europaspielen (Niederlande)
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Niederländischer Meister (Badminton)
Niederländer
Geboren 1991
Frau